Гамкало Зенон Григорович ( 1948) - український вчений ґрунтознавець, доктор біологічних наук
 Гамкало Іван Дмитрович ( 1939) - український диригент, педагог, музикознавець, музично-громадський діяч